Alberto Neuman (1933-2021), est un pianiste argentin.
 Andrés Neuman (1977- ), est un écrivain argentin et espagnol.
 Fredric Neuman (1934-), écrivain et psychiatre américain, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Henri Neuman (1856-1916), fut un homme politique libéral belge.
 Shalom Tomáš Neuman (1947-), artiste visuel américain d'origine tchèque.

Patronyme anglais